U-12 – niemiecki okręt podwodny typu U-9 z okresu I wojny światowej
 U-12 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-5 z okresu I wojny światowej
 U-12 – niemiecki okręt podwodny typu IIB z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 U-12 (S191) – niemiecki okręt podwodny typu 205 z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 UB-12 – niemiecki okręt podwodny typu UB I z okresu I wojny światowej
 UC-12 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-24

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich